Нурагус () — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Кальяри.

Население составляет 1025 человек (2008 г.), плотность населения составляет 52 чел./км². Занимает площадь 20 км². Почтовый индекс — 8030. Телефонный код — 0782.

Покровительницей коммуны почитается святая равноапостольная Мария Магдалина, празднование 22 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20060810095525/http://www.comunenuragus.com/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/